TLV puede referirse a:
 Tipo-longitud-valor, es un formato usado para representar información.
 Threshold Limit Value - Time Weighted Average, en prevención de riesgos laborales.
 Aeropuerto Internacional Ben Gurión (Israel), en su código IATA.
 El Tío de la Vara, un personaje creado por José Mota.

Acrónimos